Кхетлал — топоним.

 Кхетлал — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кхетлал — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Джайпурхат.